

Codici 
 npn – codice ISO 639-3 della lingua mondropolon

Elettronica 
 NPN transistor – uno dei due tipi di transistor di tipo bipolare